Guarapuava (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Guarapuava (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná